Солнечное затмение 25 ноября 2011 года — частное солнечное затмение 123 сароса. Область видимости затмения попадает на Антарктиду и на прилегающие территории. Небольшие частные фазы затмения будут видны в южной Африке и Новой Зеландии. Максимальная фаза затмения 0,90. На Южном полюсе будет наблюдаться фаза 0,77.

Ссылки 
 Данные с сайта NASA
 Данные о затмении на astro.ukho.gov.uk

2011-25-11
2011 год в науке